„Endurance” – statek, który uczestniczył w wyprawie antarktycznej Ernesta Shackletona
  – nazwa dwóch okrętów brytyjskiej Royal Navy
 Endurance – wyścig samochodowy
 Endurance – krater na Marsie